Pongrac je lahko:

 Pongrac, naselje v občini Žalec
 Pongrac, moško osebno ime
 Pongrac, vrh na Kozjaku na meji z Avstrijo, 986 m